Сигулдский союз (Зегевольдский союз) — союзнический договор, заключённый в 1316 году в период проведения боевых действий между магистром Ливонского ордена Герхардом фон Йорком, рижским Домским капитулом и вассалами рижского архиепископа.

Был создан в рамках войны за закрепление господствующего положения между орденом и рижским архиепископом на территории Ливонии (началась с 1297 года, с момента разрушения рижского орденского замка Виттенштейн и казнью коммандора с 35 рыцарями и до 1330 года, до момента взятия Риги войсками магистра ордена Эберхардта фон Монгейма). Союзнический договор, заключение которого было инициировано Йорком, носил сепаратный характер и был выгоден орденскому управлению, поскольку бил по интересам архиепископа. Дело в том, что на предательство его интересов пошли его собственные вассалы, втайне от сюзерена заключив с Йорком договор о союзе. Основным объектом спора, который хотел бы заполучить орден в свои руки, была крепость Дюнамюнде, выкупленная магистром Ливонского ордена Готфридом фон Рогга в 1305 году, что позволило ему заполучить контроль над всей морской зоной торговли в Риге.

Заключение договора было встречно рижанами с возмущением. В том же 1316 году, взбудораженные рижским архиепископом, а также подталкиваемые собственным осознанием опасности вступления в силу такого сепаратного договора, они разгромили наружные укрепления Дюнамюнде, сожгли поселение вокруг крепости и изгнали часть орденских наместников. Сама крепость осталась в руках осаждённых. Рижане продолжали активно бороться за отмену условий Сигулдского союза до 1330 года, когда власть ордена над городом снова была восстановлена.

История Риги
История Латвии
Ливонский орден